Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Nevada (Nevada County) :
 Comté de Nevada, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 Comté de Nevada, situé dans l'État de Californie.